Prokop Sieniawski (zm. 1566) – stolnik lwowski
 Prokop Sieniawski (zm. 1596) – marszałek nadworny koronny, podczaszy nadworny koronny, starosta ratneński
 Prokop Sieniawski (chorąży) – chorąży koronny